Марек може да се отнася за:
 Курт Вилхелм Марек, германски журналист, автор на книги по археология
 Марек, псевдоним на комунистическия деец Станке Димитров
 Марек, името на град Дупница през 1949 – 1950 г.
 „Марек“, футболен клуб в Дупница